Biston breigneti är en fjärilsart som beskrevs av Brascassat 1897. Biston breigneti ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
breigneti